L'acronyme ZIL ou Zil peut faire référence à :
 Zavod Imeni Likhatchiova, un constructeur automobile russe,
 Zone d'Intervention Limitée : dans le corps des enseignants du premier degré de l'Education Nationale, certains enseignants sont Titulaires Mobiles, à Zone d'Intervention Limitée, c'est-à-dire remplaçants. Ils assurent la continuité pédagogique d'une classe quand l'enseignant en poste fixe est absent. Leur durée de remplacement peut être d'une demi-journée à une année scolaire.

Le nom Zil peut également faire référence à des petites cymbales utilisées dans la danse orientale.

Homonymie d'acronyme